Als Nordbanen werden bezeichnet:

 die norwegische Gjøvikbanen
 die dänische Bahnstrecke København–Hillerød–Helsingør